Литвиновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Литвиновка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Литвиновка — посёлок в Тальменском районе Алтайского края.
 Литвиновка — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Литвиновка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Литвиновка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Литвиновка — село в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Литвиновка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Литвиновка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

Украина 
 Литвиновка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Литвиновка — село в Беловодском районе Луганской области.
 Литвиновка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Литвиновка — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Литвиновка — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Литвиновка — село в Жашковском районе Черкасской области.
 Литвиновка — до 1965 г. название села Листвиновка в Народичском районе Житомирской области.